Marino oder Mariño steht für:
 Marino (Name), Vor- und Familienname, zu Namensträgern siehe dort
 Marino (Wein), DOC-Wein im Latium
 Marino (Band), japanische Heavy-Metal-Band
 Automobili Marino, italienischer Automobilhersteller

Marino oder Mariño ist der Name folgender Orte:
 Marino (Australien), Vorort von Adelaide, South Australia
 Marino (Latium), Stadt in der Provinz Rom
 Marino (Dublin), Stadtteil von Dublin, Irland
 Mariño (Nueva Esparta), Gemeinde in Venezuela
 Mariño (Sucre), Gemeinde in Venezuela

Siehe auch:
 Marinho
 San Marino (Begriffsklärung)